Clothilde bzw. Clotilde ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft, Bedeutung, Varianten 
Der Name Clotilde wird im Französischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen verwendet.

Er ist die französische Form des germanischen Namens Chlotichilda, der sich aus den Elementen Ruhm und Schlacht zusammensetzte. Saint Clotilde war die Frau des fränkischen Königs Clovis, den sie zum Christentum bekehrte.

Varianten sind:
 Chlothilde, Klothilde
 Clotilda

Namenstag 
 3. Juni

Namensträgerinnen 

 Clothilde von Burgund (eigentlich Chrodechild von Burgund; * um 474, † 544), durch Heirat mit Chlodwig I. Königin der Franken, als Heilige Clothilde bzw. Chlotilde verehrt
 Clothilde von Frankreich (Marie Clotilde von Frankreich; 1759–1802), Königin von Sardinien-Piemont und Herzogin von Savoyen
 Clotilde von Sachsen-Coburg und Gotha (1846–1927), bis 1918 eine Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha

 Clotilde Armand (* 1973), französisch-rumänische Unternehmerin und Politikerin
 Clotilde Barth (1867–1949), deutsche Theaterschauspielerin.
 Clothilde de Bernardi (* 1994), französische Tennisspielerin
 Clotilde Brière-Misme (1889–1970), französische Bibliothekarin, Kunstkritikerin und Kunsthistorikerin
 Clotilde Cerdá (1861–1926), spanische Harfenistin und Komponistin
 Clotilde Courau (* 1969), französische Schauspielerin
 Clotilde von Derp (1892–1974), deutsche Tänzerin
 Klotilde Gollwitzer-Meier (1894–1954), deutsche Ärztin und Physiologin
 Clotilde Hesme (* 1979), französische Theater- und Filmschauspielerin
 Clotilde Joano (1932–1974), französische Schauspielerin
 Clotilde Luisi (1882–1969), uruguayische Anwältin, Autorin, Übersetzerin und Hochschullehrerin
 Clotilde Milanollo (1864–1937), deutsche Violinistin und Musikpädagogin italienischer Herkunft
 Clotilde Mollet (* 20. Jahrhundert), französische Schauspielerin
 Klothilde Rauch (1903–1990), österreichische Bildhauerin und Restauratorin
 Clotilde Reiss (* 1985), französische Doktorandin im Iran, 2009–2010 dort festgehalten
 Clotilde Tambroni (1758–1817), italienische Philologin, Linguistin und Dichterin
 Clotilde Valter (* 1962), französische Politikerin

Weitere Verwendungen 
 Schoner Clotilda (oft falsch als Clotilde bezeichnet) – letztes bekanntes Schiff, das 1860 Sklaven von Afrika nach Nordamerika (Mobile, Al) brachte.

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname